Патрис Туа (фр. Patrice Toye, род. 31 июля 1967, Гент, Восточная Фландрия, Бельгия) — бельгийская кинорежиссёр и сценаристка.

Биография 
Училась на кинофакультете Высшей школы Святого Луки в Брюсселе, который закончила в 1990 году. Свою карьеру начинала со съёмок короткометражных фильмов и телефильмов, её первым фильмом был «Tout ce qu’elle veut». Основной темой её фильмов является поиск персонажами самих себя в этом мире.

Фильмография

Режиссёр 
 1990 — Tout ce qu’elle veut
 1992 — Vrouwen willen trouwen (короткометражный)
 1993 — Altijd ander water (короткометражный)
 1994 — Stad in zicht
 1996 — Stoute schoenen (телефильм)
 1997 — L’amant de Maman (телефильм)
 1998 — Рози / Rosie
 2004 — 10 jaar leuven kort
 2005 — Gezocht: Man (телефильм)
 2008 — Nowhere Man
 2012 — Little black spiders
 2019 — Линь / Muidhond

Сценарист 
 1992 — Vrouwen willen trouwen (короткометражный)
 1993 — Altijd ander water (короткометражный)
 1998 — Рози / Rosie
 2008 — Nowhere Man (соавтор сценария)
 2012 — Little black spiders

Награды и номинации

Примечания

Ссылки